Akermann ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Akermann-Hasslacher (1840–1904), deutsche Schriftstellerin
 Janusz Akermann (* 1957), polnischer Maler
 Manfred Akermann (1931–2018), deutscher Archivar und Autor
 Markus Akermann (* 1947), Schweizer Industriemanager

Siehe auch:
 Ackerman
 Ackermann
 Åkerman
 Akerman
 Akkerman
 Akkermann